Die Miami Open 2018 (offiziell: Miami Open presented by Itaú) waren ein Tennisturnier, welches vom 22. März bis 2. April 2018 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Miami auch die Miami Open der Damen statt. Traditionell folgte das Turnier auf das Masters-Turnier in Indian Wells.

Im Einzel war Roger Federer Titelverteidiger; im Doppel war die Paarung aus Łukasz Kubot und Marcelo Melo Vorjahressieger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 7.972.535 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 8.909.960 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. März 2018 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 178 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 75 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)